Pine Hall steht für:

 Pine Hall (Ort), Ort im Stokes County, North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Pine Hall (Stokes County, North Carolina), ID-Nr. 79003350
 Pine Hall (Wake County, North Carolina), ID-Nr. 06000789